JRA est un sigle qui peut désigner :
 Japanese Red Army (en français, Armée rouge japonaise), un groupe armé d'extrême gauche japonais issu de la Nouvelle gauche ;
 , une revue universitaire évaluée par des pairs, couvrant l'archéologie de l'empire romain.
Jours de Repos Annuels